Bill William Riley (né le  à Amherst, Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1974-1975|| Gems de Dayton || LIH ||63 ||12 ||16 ||28 ||279 ||14 ||5 ||0 ||5 ||28
|-
| 1974-1975|| Capitals de Washington || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1975-1976|| Gems de Dayton || LIH ||69 ||35 ||31 ||66 ||301 ||15 ||6 ||10 ||16 ||54 
|-
| 1976-1977|| Gems de Dayton || LIH ||30 ||19 ||15 ||34 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1976-1977|| Capitals de Washington || LNH ||43 ||13 ||14 ||27 ||124 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1977-1978|| Capitals de Washington || LNH ||57 ||13 ||12 ||25 ||125 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1978-1979|| Bears de Hershey || LAH ||51 ||15 ||15 ||30 ||118 ||4 ||1 ||0 ||1 ||8 
|-
| 1978-1979|| Capitals de Washington || LNH ||24 ||2 ||2 ||4 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1979-1980|| Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||63 ||31 ||33 ||64 ||157 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 1979-1980|| Jets de Winnipeg || LNH ||14 ||3 ||2 ||5 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1980-1981|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||46 ||12 ||25 ||37 ||107 ||12 ||3 ||3 ||6 ||49 
|-
| 1981-1982|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||80 ||32 ||30 ||62 ||104 ||15 ||8 ||8 ||16 ||6 
|-
| 1982-1983|| Alpines de Moncton || LAH ||73 ||33 ||30 ||63 ||134 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1983-1984|| Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH ||78 ||24 ||24 ||48 ||79 ||12 ||2 ||5 ||7 ||8 

|391 ||147 ||157 ||304 ||699 ||57 ||14 ||16 ||30 ||73

|162 ||66 ||62 ||128 ||649 ||29 ||11 ||10 ||21 ||82

|139 ||31 ||30 ||61 ||320 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en septembre 1950
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Alpines de Moncton
Champion de la Coupe Calder
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Naissance dans le comté de Cumberland (Nouvelle-Écosse)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché